

Codici 
 PHS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phitsanulok (Thailandia)

Altro 
 PHS – sigla usata nello stemma dell'Aquila, probabile errore di trascrizione del più noto IHS